

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Frav“ beginnt.

Frav 



Fravi 
 Fravitas († 489), Patriarch von Konstantinopel
 Fravitta, spätantiker römischer Heermeister (magister militum)